Cet article présente une liste de sociétés de production audiovisuelle pour la télévision française, classées par ordre alphabétique.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K 
 K.Prime Productions
 Kam&Ka
 Kayenta Production
 Kiosco.TV
 Kisayang
 Kitchen Factory Production
 Kiwi Concept
 KM Production

L

M

N

O 
 Outsideur

P

Q

R

S

T

U

V 
 Vi Prod
 Villem's Productions
 Vinci Productions
 VM Group

W

X

Y

Z